Teresa puede referirse a:

 Teresa, nombre propio femenino de origen griego. 
 Teresa, telenovela producida en 1959.
 Teresa, telenovela producida en 1989.
 Teresa, telenovela producida en 2010.
 Teresa municipio de la provincia de Castellón, en la comunidad valenciana, (España).
 Teresa, despoblado ubicado en el municipio de Turre, en la provincia de Almería, (España).
 Teresa, película chilena de 2009.
 Teresa, ópera de Jules Massenet
 Teresa (Barbie)
 El nombre común de la planta '''Scutellaria valdiviana

 Personajes de Ficción 
 "Tereza Collazos''" de la teleserie Al fondo hay sitio interpretada por Magdyel Ugaz.